Лос Хемелос има више значења:

 Лос Хемелос (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Хемелос (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Хемелос (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Хемелос (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Хемелос (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Хемелос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Хемелос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Хемелос (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Хемелос (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Хемелос (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Хемелос (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Хемелос, Агва ла Естреља (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Хемелос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Хемелос, Ранчо (Апизако), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Хемелос (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику